Laubbach steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Laubbach (Ostrach), Ortschaft von Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Bad Laubbach, Ort bei Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Hirschmatt-Laubbach, Ort in Guggisberg, Kanton Bern 
 Laubbacher Mühle, Siedlungsplatz im Gemeindeteil Laubbach von Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Laubbach (Aich), rechter Zufluss der Aich zwischen Oberer und Unterer Raumühle, Gemeinde Weil im Schönbuch, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Laubbach (Bach vom Hahnweilerhof), linker Zufluss des Bachs vom Hahnweilerhof bei Steinbach am Donnersberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz (zum Laubbach (Wildensteiner Bach))
 Laubbach (Lein), rechter Zufluss der Lein (Kocher) in Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Laubbach (Ostrach, Fluss), rechter Zufluss der Ostrach (Donau) bei Laubbach, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Laubbach (Röhlinger Sechta), linker Zufluss der Röhlinger Sechta nach Dalkingen, Gemeinde Rainau, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Laubbach (Schwarzach), linker Zufluss der Schwarzach (Donau, Mariaposching) bei Offenberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Laubbach (Wildensteiner Bach), rechter Zufluss des Wildensteiner Bachs in Steinbach am Donnersberg, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz (zur Pfrimm)

 Laubbach oder Laubbacher Mühlenbach, rechter Zufluss der Ostrach bei der Laubbacher Mühle, Gemeinde Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Hochwasserrückhaltebecken Laubbach, Stausee am unteren Laubbach (Lein)

Siehe auch:

 Laubach
 Karl Laupach, fiktiver deutscher Politiker (SPD)